

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Majchrówka – część miasta Szczyrk
 Majchrówka – część wsi Baczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Majchrówka – część wsi Zagorzyce w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Majchrówka – część wsi Ulanica w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów